«Соборна Україна» — журнал 1920-х років
 «Соборна Україна» — лінкор Українських військово-морських сил (1918—1919 рр.)
 Політична Партія «Україна Соборна» — сучасна політична партія України